Atures (Venezuela), een gemeente in Venezuela
 Atures (Orinoco), een stroomversnelling in de Orinoco
 Atures (stam), een uitgestorven indianenstam